Las lenguas tera constituyen un subgrupo del grupo biu-mandara de la rama chádica de las lenguas afroasiáticas. Están formadas por ocho lenguas habladas en Nigeria.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas tera son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! GLOSA
! Boga(Boka)
! Ga'anda
! Hwana(Hwona)
! Tera
! PROTO-TERA
|-
| '1' || ɨrtà || r̃ta || tìtal || da || *ɗita
|-
| '2' || cə̀p || sur̃r̃i || suɣurì || rab || *suɣuri
|-
| '3' || məkkən || mahkə̀n || maxə̀n || kunuk || *mahkun-
|-
| '4' || fwəɗà || fwəɗà || faɗà || fad || *fwəɗa
|-
| '5' || ɗurmən || ɗɨrmən  || tuf(ù) || ɠurmun || *
|-
| '6' || tyɛ̀xxɛɬ || mɪca || mɪ̀ki || njoŋ || *
|-
| '7' || mwut || mwùt(n) || mɨɗ(u) || mut || *mwut
|-
| '8' || fwotfwə̀ɗà || fwətfwəɗà || (w)ùvwəɗà || miyasi || *4x2
|-
| '9' || hàhìrta || wə̀nhəhəʔar̃tà || wùtàrè || milam ||
|-
| '10' || kum || kum || gumdìɗi/kum || gwan || *kum*gum
|}

Tera